Divizia A1 – torneo di pallavolo femminile
 Divizia A1 – torneo di pallavolo maschile